Den Familiennamen Gartlehner führen folgende Personen:

 Gerald Gartlehner (* 1969), österreichischer Gesundheitswissenschaftler und klinischer Epidemiologe
 Kurt Gartlehner (* 1952), österreichischer Politiker